Ю́рий Фёдорович Кирю́шин (род. 13 января 1946 года, город Бердск Новосибирской области) — советский и российский , доктор исторических наук (1987), профессор (1990), профессор кафедры археологии, этнографии и музеологии Алтайского государственного университета, член редакционных коллегий или советов таких журналов, как «Археология, этнография и антропология Евразии», «Известия Алтайского государственного университета», «Вестник ТГУ. История», «Теория и практика археологических исследований». Основатель научной археологической школы в г. Барнауле.

Биография 

13 января 1946 г. – родился в г. Бердске Новосибирской области.
1964 г. – окончил среднюю школу; принят в Институт Катализа СО АН СССР препаратором, переведен на должность лаборанта.
1965 г. – поступил в Томский государственный университет (ТГУ) на историко-филологический факультет.
1969 г. – стал заведующим Музеем археологии и этнографии Сибири ТГУ; провел первую самостоятельную экспедицию по Васюгану (Среднее Приобье).
1969–1970 гг. – стажировка в Ленинградском отделении Института археологии АН СССР.
1970 г. – зачислен младшим научным сотрудником Проблемной лаборатории истории, археологии и этнографии при ТГУ.
1977 г. – защитил кандидатскую диссертацию в Институте археологии АН СССР (г. Москва); избран по конкурсу старшим преподавателем кафедры истории СССР Алтайского государственного университета (АГУ).
1978 г. – заведующий внебюджетной Лабораторией археологии, этнографии и истории Алтая АГУ.
1979 г. – вышла первая научная монография «Бронзовый век Васюганья», написанная в соавторстве с географом А.М. Малолетко.
1980 г. – избран доцентом кафедры истории СССР АГУ.
1983 г. – переведен на должность старшего научного сотрудника для подготовки докторской диссертации.
1987 г. – защитил докторскую диссертацию в г. Новосибирск.
1988 г. – избран профессором кафедры дореволюционной отечественной истории; с открытием на историческом факультете АГУ кафедры археологии, этнографии и источниковедения стал ее заведующим.
1990 г. – получил звание профессора.
1991 г. – назначен на должность проректора по научной работе; при АГУ открыт Научно-исследовательский институт гуманитарных исследований.
1994 г. – назначен председателем диссертационного совета по защите кандидатских диссертаций на историческом факультете АГУ.
1997-2011 гг.. – ректор Алтайского государственного университета.
2002 г. – опубликована большая авторская монография «Энеолит и ранняя бронза юга Западной Сибири».
2004 г. – АлтГУ вошел в 100 лучших вузов России и награжден золотой медалью «Европейское качество»; издан крупный научный труд «Энеолит и бронзовый век южно-таежной зоны Западной Сибири».
2005 г. – кафедра археологии, этнографии и источниковедения АлтГУ заняла первое место по итогам конкурса «100 лучших вузов России» и получила диплом лауреата; университет в числе 100 лучших вузов России и награжден золотой медалью «Европейское качество»; стал председателем совета по защитам докторских диссертаций по трем специальностям. 
2005–2006 гг. – под руководством Ю.Ф. Кирюшина защищены первые докторские диссертации по археологии выпускниками АГУ.
2011-2018 г. – первый президент Алтайского государственного университета.

Семья 
Женат. Имеет двух сыновей, дочь.

Награды и почётные звания 

 Действительный член Международной академии высшей школы и Российской академии естественных наук.
 Почетное звание «Заслуженный работник АГУ» (1997 г.).
 Звание «Почетный работник высшего профессионального образования России» за большой вклад в развитие научных исследований и подготовку кадров (1998 г.).
 Лауреат премии Президента Российской Федерации в области образования (2002 г.).
 Звание «Почетный профессор Алтайского государственного университета»; знак «За заслуги перед городом Барнаулом» (2003 г.).
 «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации»; почетный знак «Ректор года» (2004 г.).
 Звание «Заслуженный деятель Республики Алтай» с вручением нагрудного знака; почетный знак «Ректор года» (2005 г.).

Научная деятельность и труды

Диссертации 
«Бронзовый век Васюганья» (г. Москва) (1977 г.) .
«Энеолит, ранняя и развитая бронза Верхнего и Среднего Приобья» (г. Новосибирск) (1987 г.).

Монографии 

 Бронзовый век Васюганья / Ю. Ф. Кирюшин, А. М. Малолетко. — Томск, 1979.
 Очерки истории Алтайского края / Ю. Ф. Кирюшин, А. П. Бородавкин, Ю. С. Булыгин и др. — Барнаул, 1987.
 Археология Нижнетыткескеньской пещеры 1 / Ю. Ф. Кирюшин, А. Л. Кунгуров, Н. Ф. Степанова. — Барнаул, 1995.
 Очерки культурогенеза народов Западной Сибири: коллективная монография. Т.  I, кн. 1: Поселения и жилища / Ю. Ф. Кирюшин, М. Т. Абдулганеев, В. А. Борзунов и др. — Томск, 1995.
 Скифская эпоха Горного Алтая. Ч. I : Культура населения в раннескифское время / Ю. Ф. Кирюшин, А. А. Тишкин. — Барнаул, 1997.
 Древнейшие могильники северных предгорий Алтая : монография / Ю. Ф. Кирюшин, Н. Ю. Кунгурова, Б. Х. Кадиков. — Барнаул, 2000.
 История Республики Алтай: коллективная монография. Т. 1. Древность и средневековье / Ю. Ф. Кирюшин, А. М. Малолетко, А. П. Деревянко и др. ; гл. ред. А. П. Деревянко; отв. ред. А. С. Суразаков. — Горно-Алтайск, 2002.
 Энеолит и ранняя бронза юга Западной Сибири. — Барнаул, 2002.
 Погребальный обряд населения эпохи ранней бронзы Верхнего Приобья (по материалам грунтового могильника Телеутский Взвоз-I): монография / Ю. Ф. Кирюшин, С. П. Грушин, А. А. Тишкин. — Барнаул, 2003.
 Скифская эпоха Горного Алтая: монография. Ч. II : Погребально-поминальные комплексы пазырыкской культуры / Ю. Ф. Кирюшин, Н. Ф. Степанова, А. А. Тишкин. — Барнаул, 2003.
 Скифская эпоха Горного Алтая: монография. Ч. III: Погребальные комплексы скифского времени Средней Катуни / Ю. Ф. Кирюшин, Н. Ф. Степанова. — Барнаул, 2004.
 Энеолит и бронзовый век южно-таежной зоны Западной Сибири. — Барнаул, 2004.
 Березовая Лука — поселение эпохи бронзы в Алейской степи : монография. Т.  I. / Ю. Ф. Кирюшин, А. М. Малолетко, А. А. Тишкин. — Барнаул, 2005.
 Погребальный обряд населения андроновской культуры Причумышья (по материалам могильника Кытманово) / А. П. Уманский, Ю. Ф. Кирюшин, С. П. Грушин. — Барнаул, 2007.
 Культурно-хронологические комплексы поселения Тыткескень-2 (итоги работ 1988—1994 гг.) / Ю. Ф. Кирюшин, К. Ю. Кирюшин. — Барнаул, 2008.
 Афанасьевские погребальные комплексы Средней Катуни (результаты исследований Катунской археологической экспедиции в зоне строительства и затопления Алтайской ГЭС в 2006—2007 гг.) / Ю. Ф Кирюшин, С. П. Грушин, В. П. Семибратов и др. — Барнаул, 2010.
 Инновационное развитие территории: теория и межрегиональная практика / Ю. Ф. Кирюшин, В. И. Зинченко, Н. Н. Минакова. — Барнаул, 2010.
 Березовая Лука — поселение эпохи бронзы в Алейской степи: монография. Т. II / Ю. Ф. Кирюшин, С. П. Грушин, А. А. Тишкин. — Барнаул, 2011.
 Многослойное поселение Комарово-1 в ретроспективе истории заселения оз. Иткуль / М. Т. Абдулганеев, Ю. Ф. Кирюшин, Н. Ю. Кунгурова. — Барнаул, 2011.
 Историко-культурное наследие «Бирюзовой Катуни» (опыт интеграции в сферу туризма): монография / К. Ю. Кирюшин, Ю. В. Кирюшина, В. П. Семибратов и др.; под науч. ред. А. А. Тишкина. — Барнаул, 2013.
 Елунинский археологический комплекс Телеутский Взвоз-I в Верхнем Приобье: опыт междисциплинарного изучения: коллективная монография / С. П. Грушин, Ю. Ф. Кирюшин, А. А. Тишкин и др.; отв. ред. А. П. Деревянко. — Барнаул, 2016.

Учебные пособия 
 История Алтая: учеб. пособие. В 3 ч. Ч. 1 / Ю. Ф. Кирюшин, А. П. Бородавкин, В. Н. Владимиров и др. – Барнаул, 1983.
 Сквозная программа учебной и производственной практики студентов исторического факультета / Ю. Ф. Кирюшин, Ю. С. Булыгин, Н. И. Кругова и др. – Барнаул, 1984.
 Методика обработки коллекций каменного инвентаря неолитического времени: учеб. пособие / Ю. Ф. Кирюшин, В. Т. Петрин, Т. И. Нохрина. – Барнаул, 1993.
 История Алтая: учеб. пособие. Ч. 1 / Ю. Ф. Кирюшин, М. Т. Абдулганеев, Ю. С. Булыгин и др. – Барнаул, 1995.
 Андроновская культура на Алтае (по материалам погребальных комплексов) / Ю. Ф. Кирюшин, Д. В. Папин, О. А. Федорук. – Барнаул, 2015.

Литература 
 Диссертационному совету исторического факультета 10 лет / сост. Ю. Ф. Кирюшин, Е. В. Демчик, Н. П. Иванова. – Барнаул, 2004.
 Ректор Алтайского государственного университета, доктор исторических наук, профессор Кирюшин Юрий Федорович: Библиография / АлтГУ. ИФ. КАЭИ. НБ. БО; Сост: А.А. Тишкин, Т.Б. Ухналева; отв. ред. А.А. Тишкин. Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2006. 100 с.
 Доктор исторических наук, профессор Юрий Федорович Кирюшин: библиография / АлтГУ; сост. Т.В. Лакиза, Д.В. Папин; отв. ред. А.А. Тишкин. – Барнаул : Изд-во Алт. ун-та, 2016. – 160 с.

Примечания 
Профессор АлтГУ Юрий Кирюшин отметил 70-летие
Юрий Кирюшин: жизненный путь археолога
Преподаватели АлтГУ вошли в ТОП-100 самых цитируемых российских ученых
Президентом АлтГУ избран Ю.Ф. Кирюшин
Ректор АГУ Юрий Кирюшин чуть было не стал математиком или десантником

Ссылки 
 Профиль на сайте АлтГУ
 Профиль на информационно-аналитическом портале «Археология Алтая»
 Профиль на сайте Института археологии и этнографии СО РАН

Археологи по алфавиту
Археологи России
Историки России
Историки Сибири
Выпускники Томского государственного университета
Преподаватели Алтайского государственного университета
Ректоры вузов России
Заслуженные деятели науки республик Российской Федерации
Члены РАЕН